Ауасотепек:

 Ауасотепек — посёлок в Мексике, штат Пуэбла.
 Ауасотепек — муниципалитет в Мексике, штат Пуэбла.